José Manuel Rojas puede referirse a:

José Manuel Rojas Bahamondes (1983-), futbolista chileno.
José Manuel Rojas Olmedo (1987-), futbolista español.
José Manuel Rojas Ramírez (1952-), futbolista costarricense.